Чикагская епархия — епархия с центром в городе Чикаго (США)

 Чикагская и Средне-Американская епархия Русской Православной Церкви Заграницей
 Епархия Среднего Запада Православной Церкви в Америке с центром в Чикаго
 Чикагская митрополия Константинопольского Патриархата
 Чикагская епархия УГКЦ